La ville de Vaasa est divisée en districts qui sont eux-mêmes subdivisés en quartiers.

Districts de Vaasa

Quartiers de Vaasa

Références

Voir aussi

Liens externes 
 Carte de Vaasa

Liens internes 
 

Subdivision à Vaasa
Liste en rapport avec la Finlande